Stars kan henvise til:
 Stars (band) – et canadisk rockband
 Stars (spillested)  – et spillested i Vordingborg